Маунд има више значења:
 Маунд (Луизијана)
 Маунд (Минесота)